Feser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Feser (1901–1993), deutscher Landschaftsmaler
 Alexa Feser (* 1979), deutsche Sängerin und Songwriterin
 Andreas Feser (* 1960), deutscher Rechts- und Politikwissenschaftler
 Christiane Feser (* 1977), deutsche Künstlerin und Fotografin
 Dennis Feser (* 1978), deutscher Performer und Filmemacher
 Frank Lothar Feser (* 1969), deutscher Rechtsanwalt, Dozent und Unternehmer
 Herbert Feser (1939–2020), deutscher Psychologe
 Hugo Feser (1873–1958), deutscher Politiker (SPD, Hamburg)
 Johann Feser (1841–1896), deutscher Veterinär und Mikrobiologe
 Justin Feser (* 1992), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Feser (* 1965), deutscher Politiker (CDU)
 Till Feser (* 1972), deutscher Eishockeyspieler
 Uta M. Feser (* 1959), deutsche Betriebswirtin und Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm
 Uwe Feser (* 1960), deutscher Unternehmer (Feser-Graf Gruppe)

Siehe auch:
 Fesser
 Fezer
 Veser